Nachtbeleuchtung steht für
 Nachtorientierungslicht 
 Nachtbeleuchtung (Curt Goetz), Drama